Citykyrkan kan syfta på:

Citykyrkan, Linköping – en kristen församling i Linköping
Citykyrkan, Stockholm – en pingstförsamling i Stockholm
Citykyrkan, Älmhult – en byggnad och församling i Älmhult
Citykyrkan, Västerås – en stiftelse grundad 1992 och en kyrka

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen